Сара Конрад:
 Конрад, Сара (род. 1967) — американская лыжница и биатлонистка.
 Конрад, Сара (род. 1985) — канадская сноубордистка.